Лос Пахарос има више значења:

 Лос Пахарос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пахарос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пахарос (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пахарос (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Пахарос (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Пахарос, Ел Порвенир (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику